Caux ist der Name folgender Orte:

 Caux (Hérault), Gemeinde im Département Hérault, Frankreich
 Caux-et-Sauzens, Gemeinde im Département Aude, Frankreich
 Caux VD, Ortschaft im Kanton Waadt, Schweiz
sowie:
 Pays de Caux, Landschaft in der Normandie, Frankreich

Caux ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Victor de Caux de Blacquetot (1773–1845), Lieutenant-General, Minister, Commandeur des Ordens von St. Louis und der Ehrenlegion
 Philippe Caux (* 1973), französischer Curler